MetaWiki és un motor de recerca que permet trobar els títols de pàgina de diversos wikis llistats. Va ser creat per l'usuari Sunir Shah. MetaWiki no ha de ser confós amb Meta-Wiki.

Enllaços externs 
 La màquina de recerca MetaWiki 
 Discussió sobre el concepte

Wikimedia